Kankkunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Kankkunen (né en 1959), pilote de rallye finlandais
 (né en 1980), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois